Hubatscheck ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Hubatschek, deutscher Schriftsteller
 Erika Hubatschek (1917–2010), österreichische Fotografin, Geografin und Volkskundlerin